Бейда:

Фамилия 
 Бейда, Иван Мартынович (1916—1987) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны.

Топонимы 
 Бейда — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области, Свердловской области.
 Бейда — город и коммуна в вилайете Лагуат (Алжир).
  — неолитический археологический объект в Иордании.